Termin -{OFP}- ima više značenja.
 Operacija flešpoint, serija video igara
 Operation Flashpoint: Cold War Crisis, češka video igra iz 2001.
 Operation Flashpoint: Dragon Rising, britanska video igra iz 2009.